Wanita peut désigner :
 Wanita, une chanson de 1928 ;
 Wanita, le deuxième album de Rokia Traoré.